

Населені пункти та їхні частини
 Лужна — сільська гміна в Горлицькосу повіті Малопольського воєводства.
 Лужна — село в гміні Лужна Горлицького повіту Малопольського воєводства.

Дунайська Лужна — село, громада округу Сенець, Братиславський край.
 Ліптовська Лужна — село, громада округу Ружомберок, Жилінський край.

Лужна (Всетін)
 Лужна (Раковнік)

Примітки